Brouillet peut faire référence à :

Patronyme 
 André Brouillet (1857–1914), peintre français
 Chrystine Brouillet (née en 1958), auteur et chroniqueuse québécoise ;
 Jacques Brouillet, acteur québécois ;
 Jacques Anthoine Brouillet, curé, député en 1789;
 Jean-Claude Brouillet (né en 1925), aviateur et ancien résistant français ;
 Raymond Brouillet (né en 1933), professeur et un homme politique québécois ;
 René Brouillet (1909–1992), diplomate français.

Toponyme 
 Brouillet, commune française, située dans le département de la Marne.
 Brouillet, commune Française, située près de Clermont de Beauregard en Dordogne.  

Homonymie de patronyme